Anni Steuer – ostacolista tedesca
 Christin Steuer – tuffatrice tedesca
 Egon Steuer – ex cestista e allenatore di pallacanestro slovacco
 Feliks Steuer – linguista, insegnante e scrittore polacco
 Ingo Steuer – ex pattinatore artistico su ghiaccio tedesco